Борисы — деревня в Торопецком районе Тверской области. Входит в состав Василевского сельского поселения.

Этимология 
Название деревни образовано от мужского имени Борис. Уменьшительная форма названия типична для топонимов, многие из них получили такое оформление в XIX—XX веках.

История 
На топографической карте Фёдора Шуберта, изданной в 1871 году обозначена деревня Борисы (7 дворов).

География 
Деревня расположена в 6 км (по автодороге — 9 км) к северо-востоку от районного центра Торопец. Ближайший населённый пункт — деревня Василево.

Климат 
Деревня, как и весь район, относится к умеренному поясу северного полушария и находится в области переходного климата от океанического к материковому. Лето с температурным режимом +15…+20 °С (днём +20…+25 °С), зима умеренно-морозная −10…−15 °С; при вторжении арктического воздуха до −30…-40 °С.

Среднегодовая скорость ветра 3,5—4,2 метра в секунду.

Население

Примечания 

Населённые пункты Торопецкого района